Настоящият национален химн на Република Южна Африка е приет през 1997 г.

История 
Съставен е от учител през 1897. Първоначално се пее като църковен химн, но по-късно става акт на политическо противопоставяне срещу режима на апартейда. Текстът е написан на част от официалните езици в страната.

Текст 

Национални символи на РЮА
Южноафриканска музика
РЮА